Mars-Klasse steht für:

 Mars-Klasse (1740), Klasse von zwei 64-Kanonen-Linienschiffen der französischen und später britischen Marine
 Mars-Klasse (1794), Klasse von zwei 74-Kanonen-Linienschiffen der britischen Marine